Itajuba, ou Itajubá, pode ser:

 Itajubá - um município do Estado brasileiro de Minas Gerais, ou
 Itajuba - uma praia do litoral norte do Estado brasileiro de Santa Catarina

Desambiguação